XXVI Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych im. Mieczysława Połukarda - dwudziesta szósta edycja Kryterium Asów rozegrana w sezonie 2007. Zwycięstwa sprzed roku bronił Częstochowianin Sebastian Ułamek.

Turniej odbuł się 1 kwietnia 2007 na Stadionie Polonii Bydgoszcz.

Bilety

Lista startowa 

27 marca 2007 opublikowano listę startową zawodników, którzy potwierdzili zaproszenia na XXVI Kryterium Asów. Na liście startowej zabrakło tradycyjnie żużlowców Unii Tarnów, którzy tego dnia rozegrali sparing z Włókniarzem Częstochowa (zaproszenie otrzymali Tomasz Gollob, Rune Holta oraz Janusz Kołodziej). Działacze Polonii Bydgoszcz nie wysłali zaproszenia do Piotra Protasiewicza, który przez wiele lat startował w barwach Polonii (od 2007 reprezentuje klub z Zielonej Góry - odszedł skłócony z klubem). Poniżej lista startowa z numerami (zawody odbyły się według dwudziestobiegówki).

 Krzysztof Buczkowski (Polonia Bydgoszcz)
 Michał Szczepaniak (Polonia Bydgoszcz)
 Wiesław Jaguś (Unibax Toruń)
 Sebastian Ułamek (Włókniarz Częstochowa)
 Andreas Jonsson (Polonia Bydgoszcz)
 Jacek Krzyżaniak (GTŻ Grudziądz)
 Paweł Hlib (Stal Gorzów Wielkopolski)
 Krzysztof Kasprzak (Unia Leszno)
 Rafał Okoniewski (Polonia Bydgoszcz)
 Matej Ferjan (Stal Gorzów Wielkopolski)
 Grzegorz Walasek (ZKŻ Zielona Góra)
 Krzysztof Jabłoński (Lotos Gdańsk)
 Adrian Gomólski (Start Gniezno)
 Mariusz Staszewski (Polonia Bydgoszcz)
 Rafał Szombierski (RKM Rybnik)
 Adrian Miedziński (Unibax Toruń)
 Marcin Jędrzejewski (Polonia Bydgoszcz)
 Krystian Klecha (Polonia Bydgoszcz)

Wyniki

Zobacz też 

 Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych im. Mieczysława Połukarda
 Stadion Polonii Bydgoszcz
 sekcja żużlowa Polonii Bydgoszcz
 Sport w Bydgoszczy
 Sezon żużlowy 2007

Linki zewnętrzne 
 oficjalna strona Polonii Bydgoszcz

Przypisy 

2007
2007 w sporcie żużlowym
2007 w polskim sporcie